Campeonato Uruguayo de Fútbol 1997 puede referirse a:

 el campeonato 1997 de la Primera División;
 el campeonato 1997 de la Segunda División;
 el campeonato 1997 de la Liga Metropolitana Amateur.